

Pessoas
Miltinho (baterista), músico do Sexteto do Jô
Miltinho (cantor), cantor brasileiro
Miltinho (MPB4), vocalista do grupo MPB4
Milton Ziller, treinador de futsal

Desambiguações de antropônimos